Manuel Tejada puede hacer referencia a:

Manuel Tejada, actor español
Manuel Tejada, futbolista peruano.
Manuel Tejada, político peruano.